Daihatsu Feroza (F70), een benzineversie met achterwielaandrijving van de Daihatsu Rugger die in Indonesië verkocht werd van 1993 tot 1999
 Daihatsu Feroza (F300), een exportversie van de Daihatsu Rocky (F300) die verkocht werd van 1989 tot 2002